Le mot Legoland Water Park désigne des parcs aquatiques familiaux gérés par Merlin Entertainments, une filiale de Blackstone Group. 
 Legoland Water Park à Carlsbad, en Californie, aux  ;
 Legoland Water Park à Winter Haven, en Floride, aux  ;
 Legoland Water Park dans l'état de Johor en .
 Legoland Water Park à Dubaï aux .
 Legoland Water Park à Castelnuovo del Garda en .